Schreckengost ist der Familienname folgender Personen:

 Ossee Schreckengost (1875–1914), US-amerikanischer Baseballspieler
 Viktor Schreckengost (1906–2008), US-amerikanischer Industriedesigner